En perlator er en dyse, som man sætter på en vandhane for dels at blande vandstrålen med luft og dels for at virke vandbesparende. Der kan således spares op til 50% på vandforbruget, når en perlator er monteret. Når man blander vandstrålen med luft opnår man, at vandmængden føles større/mere fyldig, dermed er det muligt at vaske hænder eller ligende med en mindre vandmængde. Betegnelsen "Perlator" er et beskyttet varemærke.

Eksterne henvisninger

Kilder

Vandforsyning